

Codici 
 URG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Rubem Berta, Uruguaiana (RS), Brasile

Informatica 
 URG – valore booleano del campo Code Bit (detto anche Flags) dell'header TCP. Segnala se all'interno del flusso di dati è presente un byte urgente. In tal caso, all'interno del campo Urgent Pointer vi è un valore significativo che indica lo scostamento (offset) rispetto alla posizione corrente del byte urgente.